César Baena (ur. 2 listopada 1986 r. w Caracas) – wenezuelski biegacz narciarski, zawodnik klubu Ski Alliance.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej César Baena pojawił się w sierpniu 2008 roku, podczas zawodów Australia/Nowa Zelandia w Falls Creek, gdzie zajął ostatnie 24. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 5 grudnia 2009 roku w Düsseldorfie, gdzie zajął 75. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobył.

Jego brat Bernardo również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Baena nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej

Wenezuelscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Caracas